Pedro de Portugal (1429-Granollers, 1466). Condestable de Portugal, fue hijo de infante Pedro de Portugal, duque de Coímbra (hijo de Juan I y regente del reino portugués) y de Isabel, nieto de Jaime II de Urgel, como uno de los pretendientes al trono aragonés en el Compromiso de Caspe, llegó a gobernar en Cataluña entre 1464 y 1466 con el nombre de Pedro IV. Se casó con Juana Enríquez.

Fue titulado rey de Aragón, y reconocido conde de Barcelona en 1464 por el Concejo del Principado de Cataluña, institución creada por la Generalidad de Cataluña durante la guerra civil catalana contra Juan II de Aragón (1463-1466). Luchó contra los Infantes de Aragón en Castilla. Después de perder varias batallas en Lérida, Cervera e Igualada, fue gravemente derrotado en la Calaf (1465).

Como conde de Barcelona sucedió a Enrique IV de Castilla (1462-1463) y fue sucedido por Renato de Anjou (1466-1472).

Escribió una ficción sentimental hacia 1450, la Sátira de infelice e felice vida.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 Pedro de Portugal, rey de los catalanes (1464-1466) ¿Un príncipe maldito redimido por el arte?, Museu Nacional d'Art de Catalunya, 17 de noviembre de 2016

Pedro de Portugal, conde de Barcelona
Pretendientes al trono de Aragón
Pretendientes al trono de Navarra
Casa de Avís
Condestables de Portugal
Administradores de la Orden de Avis
Principado de Cataluña
Fallecidos en Granollers